Arslanagić ist der Familienname folgender Personen:

 Abas Arslanagić (* 1944), jugoslawischer bzw. bosnischer Handballspieler und -trainer
 Armin Arslanagić (* 1972), bosnisch-deutscher Eishockeyspieler 
 Maida Arslanagić (* 1984), kroatische Handballspielerin, Tochter von Abas Arslanagić
 Zijad Arslanagić (1936–2020), jugoslawischer Fußballspieler
 Zlatko Arslanagić (* 1964), jugoslawischer Komponist und Rock-Gitarrist